Це — список рівнин на Марсі. Такі географічні об'єкти на поверхні Марса отримують назву від класичних альбедо-деталей, згідно з правилами планетної номенклатури, визначеними Міжнародним астрономічним союзом. Рівнини можуть позначатися термінами «planitia» або «planum», залежно від того, на якій висоті вони розташовані.

Planitia 
Planitia (множина: planitiae) — це латинський відповідник слова «рівнина». Цей термін використовується Міжнародним астрономічним союзом для найменування деталей рельєфу, які є «низькими рівнинами».
Palus (множина: paludes, у перекладі «болото») — латинський термін, яким позначають маленькі рівнини (напр., Aeolis Palus).

Plana 
Planum (множина: plana) — це латинський відповідник слова «плато». Цей термін використовується Міжнародним астрономічним союзом для означення плато та високих рівнин.

Посилання 

Ця стаття була створена на основі Географічного довідника із планетної номенклатури  Геологічної служби США.
  — поточний список рівнин на Марсі
  — поточний список плато на Марсі

 
Марс, рівнини